Гончаро́ва — жіноча форма поширеного російського прізвища Гончаров.

Відомі носії 

 Гончарова Валерія Олегівна ( 1988) — українська і російська волейболістка.
 Гончарова Галина Степанівна (1935—2021) — радянська та українська вчена-правознавець, спеціалістка у галузі трудового права. 
 Гончарова Зоя Юхимівна (1924–?) — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликань.
 Гончарова Ірина Владиленівна (1985) — українська гімнастка.
 Гончарова Ірина Юріївна (1974) — українська гандболістка, призер Олімпійських ігор
 Гончарова Клавдія Григорівна (1894 -1960) — радянська театральна актриса, народна артистка РРФСР.
 Гончарова Маргарита Олександрівна (1991) — російська легкоатлетка.
 Гончарова Марина Сергіївна (1990) — білоруська гімнастка, олімпійська медалістка.
 Гончарова Маріанна Борисівна (1957) — українська російськомовна письменниця.
 Гончарова Наталія:
 Гончарова Наталія Іванівна (1785—1848) — фрейліна з роду Загряжських, господарка підмосковної садиби Ярополець. Мати Наталії Миколаївни Гончарової, дружини Олександра Сергійовича Пушкіна.
 Гончарова Наталія Миколаївна (1812—1863) — дружина Олександра Пушкіна, праправнучка Гетьмана України Петра Дорошенка.
 Гончарова Наталія Миколаївна (акторка) (нар. 1985) — російська актриса театру і кіно.
 Гончарова Наталія Михайлівна (нар. 1988) — російська стрибунка у воду. Призерка Олімпійських Ігор 2004 року.
 Гончарова Наталя Олегівна ( 1989) — українська і російська волейболістка, діагональна нападаюча, гравечиня збірної Росії, чемпіонка світу 2010 року, дворазова чемпіонка Європи.
 Гончарова Наталія Сергіївна (1881—1962) — російська художниця-авангардистка.
 Гончарова Наталія Станіславівна (нар. 1970) — російська кіноактриса.
 Гончарова Ніна Маркіянівна (1899—?) — українська радянська діячка, заслужений вчитель УРСР. Депутат Верховної Ради УРСР 2-4-го скликань.
 Гончарова Олександра Василівна (1888—1969) — російська актриса.
 Гончарова Раїса Марківна ( 1936) — українська художниця-оформлювач декоративно-ужиткового мистецтва та педагог.

Див. також 
 Гончаров
 Гончарове